Maria Amalia ist der Name folgender Personen:

 Marie Amalie von Baden (1817–1888), badische Prinzessin und Duchess of Hamilton
 Maria Amalia von Neapel-Sizilien (1782–1866), Königin der Franzosen

 Maria Amalia von Portugal (1831–1853), Tochter von Peter von Brasilien und Amélie de Beauharnais
 Maria Amalia von Sachsen (1724–1760), Königin von Spanien, Tochter von Friedrich August II. von Sachsen und Ehefrau von Karl III.
 Maria Amalie von Sachsen (1757–1831), Herzogin von Pfalz-Zweibrücken